Osanica je lahko:
 Osanica, Bosna in Hercegovina
 Osanica, Žagubica (Srbija)